Cicha woda – piosenka Donatana i Cleo
 Cicha woda – piosenka Zbigniewa Kurtycza
 Cicha Woda – potok, dopływ Cichej Wody Orawskiej
 Cicha Woda – potok, dopływ Orawy
 Cicha Woda – potok, dopływ Porońca
 Cicha Woda – rzeka, dopływ Odry
 Cicha Woda – rzeka w Zakopanem
 Cicha Woda – strumień w Szczecinie

Patrz też
 Zalew Cicha Woda